Кривоклат може бити:

 Кривоклат (Раковњик), (Křivoklát) варошица у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Кривоклат (Илава), (Krivoklát) насељено мјесто у округу Илава, Тренчински крај, Словачка Република